Osoby o nazwisku Boateng:
 Derek Boateng – piłkarz ghański
 George Boateng – piłkarz holenderski
 Jérôme Boateng – piłkarz ghańsko-niemiecki występujący w reprezentacji Niemiec, brat Kevina-Prince
 Kevin-Prince Boateng – piłkarz ghańsko-niemiecki występujący w reprezentacji Ghany, brat Jérôme'a
 Paul Boateng – polityk brytyjski